Трибухи — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Трибухи — до 1964 г. название деревни Мальки в Браславском районе Витебской области.

Украина 

 Трибухи  — село  в Литинском районе Винницкой области.